Анна Саксонская (; ) — саксонская принцесса из дома Веттинов, в замужестве герцогиня Саксен-Кобургская.

Биография 
Анна — младшая дочь курфюрста Августа Саксонского и Анны Датской и Норвежской (1532—1585), дочери короля Дании Кристиана III.

16 января 1586 года в Дрездене Анна вышла замуж за герцога Иоганна Казимира Саксен-Кобургского, с которым она обручилась без согласия родителей за два года до этого. В приданое Анна получила 30 тыс. талеров, в качестве вдовьих владений ей был назначен Рёмхильд. Жизнерадостная и беспечная герцогиня увлекалась роскошными балами, а её супруг предпочитал охоту и поэтому вскоре неделями не появлялся при дворе. Когда в 1593 году Анна изменила ему, Иоганн Казимир незамедлительно заявил о разводе и посадил супругу и её любовника Ульриха Лихтенштейнского под арест. Несмотря на многочисленные письма с мольбами от Анны и её родни о помиловании, суд в Йене приговорил обоих к смерти обезглавливанием. Иоганн Казимир заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Тем самым Анна повторила судьбу своей старшей сестры Елизаветы.

Своё 20-летнее заключение Анна отбывала сначала в Эйзенахе, затем до 1596 года в Зоннефельдском монастыре, а впоследствии в крепости Фесте Кобург, где и умерла. Похоронена в монастырское церкви в Зоннефельде.

Иоганн Казимир женился в 1599 году во второй раз на кузине Анны Маргарите Брауншвейг-Люнебургской.

Предки

Примечания

Литература 
 Thomas Nicklas: Das Haus Sachsen-Coburg — Europas späte Dynastie. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-017243-3.
 Carl Kiesewetter: Faust in der Geschichte und Tradition, Georg Olms Verlag 1978
 M. Berbig: Anna von Sachsen, erste Gemahlin Johann Casimirs von Coburg-Gotha, s. N.
 Eduard Vehse: Geschichte der Höfe des Hauses Sachsen, Hamburg 1854, S. 14
 Ludwig Bechstein: Thüringer Sagenbuch, S. 17

Принцессы Саксонии
Альбертинская линия Веттинов
Умершие в местах лишения свободы
Похороненные в Баварии